Philippe Ébly est un auteur de fantastique pour préadolescents.
 Ebly est une marque de blé précuit.
 Ébly est une localité belge.